Le Grillon du foyer est le titre de plusieurs œuvres.

 Le Grillon du foyer (The Cricket on the Hearth), nouvelle de Charles Dickens parue en Angleterre le 
 Le Grillon du foyer (The Cricket on the Hearth), film de D. W. Griffith (1909)
 Le Grillon du foyer, film de Jean Manoussi (1922)
 Le Grillon du foyer, film de Robert Boudrioz (1933)
 Le Grillon du foyer, téléfilm de Claude Barma (1952)
 Le Grillon du foyer, téléfilm de Jean-Paul Carrère (1972)